Holløse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holløse (Gribskov Kommune) – landsby i Vejby Sogn (Gribskov Kommune)
 Holløse (Næstved Kommune) – bebyggelse i Gunderslev Sogn, Næstved Kommune
 Holløselund – bebyggelse i Vejby Sogn (Gribskov Kommune)
 Holløse (Holbæk Kommune) – bebyggelse i Kvanløse Sogn og Søstrup Sogn i Holbæk Kommune